Johan(n) (eller Hans) (von) Rantzau kan henvise til flere personer:

 Johan Rantzau (ca. 1410-efter 1472) – høvedsmand på Nyborg Slot
 Hans Rantzau til Nienhof (omkring 1500) – råd
 Johan Rantzau (1492-1565) – dansk-holstensk feltherre og statholder
 Hans Rantzau til Neuhaus (død ca. 1522) – til Neuhaus, råd i hertugdømmerne
 Hans Rantzau til Nienhof og Eskildsmark (ca. 1501-1561)
 Hans Rantzau til Hasselburg (død ca. 1608) – godsejer
 Hans Rantzau (1623-1673) (1623-1673) – til Putlos, amtmand
 Johan Rantzau (1650-1708) (1650-1708) – til Estvadgård, Bramsløkke og Torbenfeldt, dansk officer, generalløjtnant, amtmand
 Hans Rantzau (ca. 1685-1744) (ca. 1685-1744) – til Putlos og Segalendorf, amtmand
 Hans Rantzau (1693-1769) (1693-1769) – rigsgreve, gehejmeråd, godsejer og overpræsident i Altona
 Johan Henrik Rantzau (1705-før 1750) – til Børglum Kloster
 Hans Rantzau-Lehn (1764-1808) – officer, lensbaron og godsejer